Това е списък на народните представители в XLI народно събрание:

Бележки

Източници 
 Народни представители в XLI народно събрание

 
XLI народно събрание